

Geografia

Crugnola – frazione del comune di Mornago, in provincia di Varese

Persone
Aurelio Crugnola – scenografo italiano
Gaetano Crugnola – ingegnere e scrittore italiano
Andrea Crugnola – pilota automobilistico italiano